Urie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Urie Loch, sjö, Skottland,

USA 

 Urie (ort i USA), Wyoming, Uinta County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar